Type 94 Te-Ke – japońska tankietka
 Armata Type 94 – armata przeciwpancerna kalibru 37 mm
 Armata górska Type 94 – armata górska kalibru 75 mm
 Moździerz Type 94 – moździerz kalibru 90 mm